Sunženskij rajon  è un toponimo russo che si riferisce a
 Sunženskij rajon, rajon della Repubblica autonoma della Cecenia
 Sunženskij rajon,  rajon della Repubblica autonoma dell'Inguscezia